Summarisk rättegång kallas en kort rättegång, där ingen prövning i sak görs. Ett domstolsavgörande genom tredskodom sker efter en summarisk rättegång.

Se även
Lynchning
Skenrättegång

Rättsväsen
Rättegångar